Rada kan avse:

Rada, West Virginia – samhälle i Hampshire County i West Virginia
Rada, Jemen – en stad i Jemen
RADA – en teaterutbildning för skådespelare i London, se Royal Academy of Dramatic Art
Verchovna Rada – det officiella namnet på parlamentet i Ukraina

Personer
Petr Rada, tjeckisk fotbollsspelare
Karel Rada, tjeckisk fotbollsspelare
Jeronim De Rada, arberesjisk författare och poet